Tessy bezeichnet:

Tess (Vorname), eine Variante des weiblichen Namens – dort auch zu Namensträgerinnen
Tessy-sur-Vire, eine Gemeinde im französischen Département Manche
Metz-Tessy, Ortsteil der Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
Tessy (Software), Werkzeug für den automatisierten Test von in C geschriebener Software

TESSy:
The European Surveillance System, europäisches System zur Überwachung von Infektionskrankheiten, siehe TESSy (System)

Siehe auch:
 Tess
 Tessie
 Therese